Lakepa ist eines der vierzehn Dörfer der Insel Niue, die seit 1974 durch einen Assoziierungsvertrag mit Neuseeland verbunden ist. Bei der Volkszählung im September 2017 zählte man in Lakepa 87 Einwohner.

Geschichte 
Im Dorf steht ein Denkmal, das an die Männer erinnert, die für die New Zealand Expeditionary Force (NZEF) im Ersten Weltkrieg gekämpft haben.

Klima

Einzelnachweise 

Ort auf Niue